Та́рсу Ма́ркис  (; род. 19 января 1976, Куритиба) — пилот Формулы-1. Родом из Бразилии.

Выступал за команду Minardi в сезонах ,  и  гг. Участвовал также в гонках Формулы-3, Формулы-3000 и др.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Minardi Team
! Minardi M195B
! Ford ED 3.0 L V8
! 

|

|-
!
! Minardi Team
! Minardi M197
! Hart 830 AV7 3,0 V8
! 

|-
! rowspan=2|
! rowspan=2| European  Minardi F1 Team
! Minardi  PS01
! rowspan=2| Cosworth  3,0 V10
! rowspan=2| 

|||||||||

|-
! Minardi  PS01B
|||||||||||||||||||||||

|}

См. также 
 Гонщики Формулы-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся 19 января
Родившиеся в Куритибе
Автогонщики Бразилии
Пилоты Формулы-1 из Бразилии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты CART ChampCar